Trapezi, una figura geomètrica, concretament un tipus de polígon.
 Trapezi, un os de la mà.
 Trapezi, un múscul de les extremitats superiors.
 Trapezi, pel·lícula de Carol Reed de 1956.
 Festival de Circ Trapezi